Det finns flera biografiska artiklar om personer med namnet Aumann eller Auman:

 Raimond Aumann
 Robert Aumann